Oberlamm ist der Name folgender Orte:

 Oberlamm (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Oberlamm (Gemeinde Unterlamm), Ortschaft der Gemeinde Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark